Pelé Andamaning Ali Ibrahim (Accra, 1969. szeptember 1. –) ghánai labdarúgócsatár.

Források 
Ali Ibrahim adatlapja a weltfussball.de oldalon 

1969-ben született személyek
Ghánai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
Az FC Winterthur labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
A De Graafschap labdarúgói
A Gaziantepspor labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
Élő személyek